Mătișești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Mătișești (Ciuruleasa), Dorf im Kreis Alba
 Mătișești (Horea), Dorf im Kreis Alba